De Pijl (locomotief), de Belgische locomotief die in 1835 de eerste trein op het Europese vasteland trok
 De pijl (bouwwerk), het Belgische paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel